Fossil Group – azienda statunitense produttrice di orologi e design della moda
 Fossil – città statunitense, capoluogo della contea di Wheeler, in Oregon
 Fossil Fighters – videogioco Nintendo
 Fossil Fuel: The XTC Singles 1977-1992 – compilation degli XTC.
 Creature di Resident Evil – serpente mutato della serie di Resident Evil